Серо де Пиједра има више значења:

 Серо де Пиједра (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо де Пиједра (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо де Пиједра (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику